Die Idea Prokom Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Sopot. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 7. bis 14. August 2004 statt.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Klára Koukalová mit 7:5, 3:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Nuria Llagostera Vives / Marta Marrero mit 6:4 und 6:3 gegen Klaudia Jans / Alicja Rosolska.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Idea Prokom Open 2004 fand vom 7. bis 9. August 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Sopot